Der Name Manly steht für

 Manly, Stadtteil von Sydney, Australien
 Manly Council, das zugehörige Verwaltungsgebiet in Sydney
 Manly (Brisbane), Stadtteil von Brisbane, Australien
 Manly (Iowa), Kleinstadt im Worth County, Iowa, Vereinigte Staaten 
 Lake Manly, prähistorischer See im heutige Death Valley in Kalifornien, Vereinigte Staaten

Personen: 
 Alexandra Manly (* 1996), australische Radsportlerin
 Charles Manly (1795–1871), amerikanischer Politiker und 31. Gouverneur von North Carolina
 Charles M. Manly (1876–1927), US-amerikanischer Ingenieur und Flugpionier; Bau des Flugzeugs „Aerodrome“ 1903
 John Matthews Manly (1865–1940), US-amerikanischer Anglist und Literaturwissenschaftler
 William Gwathmey Manly (1862–1929), amerikanischer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Manley